Тони Сервило () је италијански глумац и режисер.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{Morte di un matematico napoletano}- || Пјетро || 
|-
| 1993. || || -{Rasoi}- || il guappo || 
|-
| 1997. || || -{Vesuviani, I}- || || 
|-
| 1998. || || -{Teatro di guerra}- || Франко Турко || 
|-
| 2001. || || -{Uomo in più, L'}- || Антонио Пизапија || 
|-
| 2001. || || -{Luna rossa}- || Америго || 
|-
| 2004. || Последице љубави || -{Conseguenze dell'amore, Le}- || Тита ди Ђироламо || 
|-
| 2004. || || -{Notte senza fine}- || Салем || 
|-
| 2005. || || -{Incidenti}- || наратор || 
|-
| 2005. || || -{Sabato, domenica e lunedì}- || Пепино Приоре || 
|-
| 2007. || || -{Pianto della statua, Il}- || наратор/статуа || 
|-
| 2007. || || -{Ragazza del lago, La}- || комесар Санцио || 
|-
| 2007. || || -{Lascia perdere, Johnny!}- || маестро Доменико Фаласко || 
|-
| 2008. || Гомора || -{Gomorra }- || Франко || 
|-
| 2008. || Див || -{Divo, Il}- || Ђулио Андреоти || 
|-
| 2008. || || -{Non chiederci la parola}- || наратор/статуа || 
|-
| 2010. || || -{Noi credevamo}- || Ђузепе Мацини || 
|-
| 2010. || || -{Un balcon sur la mer}- || Серђо Бартоли || 
|-
| 2010. || || -{Una vita tranquilla}- || Розарио Русо || 
|-
| 2011. || || -{Il gioiellino}- || Ернесто Бота || 
|-
| 2012. || Скривена лепота || -{Bella addormentata}- || Улијано Бефарди || 
|-
| 2012. || || -{È stato il figlio}- || Никола Чирауло || 
|-
| 2013. || || -{Viva la libertà}- || Енрико Оливери/Ђовани Ернани || 
|-
| 2013. || Велика лепота || -{La grande bellezza,}- || Ђеп Гамбардела || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Биографија Тонија Сервила 
 Интервју са Сервилом 

Рођени 1958.
Италијански глумци